Die zyprische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Zypern, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie-Jean-King-Cup (bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Seit 1995 nimmt Zypern am Billie-Jean-King-Cup teil. Der bislang größte Erfolg war die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Europa/Afrika-Zonengruppe II in den Jahren 2018 und 2019.

Erfolgreichste Spielerin des Landes ist Eliza Omirou.

Teamchefs (unvollständig) 
 Eleni Pilava-Papanicolaou 1996–1998, 2000
 Petros Baghdatis 2005
 Nickolas Papadopoulos 2012–2013
 Nikolas Konstantinou 2014–2015, 2018–2019
 Photos Kallias 2016–2017

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 5. April 2021)

Siehe auch 
 Zyprische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Zypern
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup